Cleaver – tipo di arête che separa un flusso di ghiaccio dal suo versante ripido in due ghiacciai

Persone 
 Eldridge Cleaver – attivista e saggista statunitense, membro del Black Panther Party
 Emanuel Cleaver – politico e pastore protestante statunitense